est la formule brute de 5 isomères.

 Alcane, hexane
 n-hexane, numéro CAS 
 2-méthylpentane, numéro CAS 
 3-méthylpentane, numéro CAS 
 2,2-diméthylbutane, numéro CAS 
 2,3-diméthylbutane, numéro CAS